Das Regal Scottish Masters 2002 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2002/03. Das Einladungsturnier wurde vom 24. bis 29. September im Thistle Hotel im schottischen Glasgow ausgetragen. Es war die 21. und letzte Ausgabe des Turniers. Im folgenden Jahr trat in Großbritannien ein Tabakwerbeverbots in Kraft und damit stand der Zigarettenhersteller Regal, der das Turnier in den letzten 14 Jahren gesponsert hatte, nicht mehr zur Verfügung.

Zum zehnten Mal in Folge stand ein Schotte im Scottish-Masters-Finale. Es war eine Neuauflage des Finales vom Vorjahr an selber Stelle. Der Heimspieler John Higgins konnte seinen Titel aber nicht verteidigen, stattdessen gewann der Weltranglistenerste Ronnie O’Sullivan aus England mit 9:4.

Preisgeld 
Insgesamt änderte sich das Preisgeld nur geringfügig, es bedeutete 2.000 £ mehr für den Sieger und 1.000 £ mehr für den unterlegenen Finalisten. In Runde 1 gab es noch 500 £ mehr zu verdienen.

Finalrunde 
Die ersten 11 der Weltrangliste standen als Teilnehmer des Hauptturniers fest. In einem Qualifikationsturnier konnte sich ein weiterer Spieler den 12. Teilnehmerplatz sichern, in diesem Jahr war das der Schotte Drew Henry. Er und die Spieler von Platz 5 bis 11 spielten in Runde 1 gegeneinander. Die Top 4 waren für das Viertelfinale gesetzt und spielten gegen die vier Sieger der Begegnungen aus Runde 1.

Finale 
Zum dritten Mal in fünf Jahren hieß das Finale Ronnie O’Sullivan gegen John Higgins. Auch in den beiden übrigen Jahren stand jeweils einer der beiden im Endspiel. 1998 hatte O’Sullivan gegen Higgins seinen ersten Titel geholt, im Vorjahr hatte der Schotte Revanche genommen. Für beide war es das vierte Scottish-Masters-Finale. Im Vorjahr war die Begegnung wechselhaft verlaufen, diesmal übernahm O’Sullivan schnell mit 3:0 und 5:1 die Führung, wobei er meist mit mittelhohen Breaks die Frames entschied. Bis zur Pause zwischen den Sessions konnte dann Higgins allerdings auf 3:5 verkürzen und am Abend stellte er sogar den Anschluss zum 4:5 her. Es war aber sein letzter Framegewinn. O’Sullivan holte sich danach 4 Frames in Folge und gewann damit das Endspiel mit 9:4. Der Engländer schloss damit zu den Rekordsiegern Steve Davis und Stephen Hendry auf, alle drei hatten das Scottish Masters dreimal gewonnen.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele waren vom 27. August bis 1. September 2002 ausgetragen worden. 16 Spieler hatten in vier Runden um den freien Platz im Finalturnier gespielt, Sieger war der Schotte Drew Henry.

Century-Breaks 
11 Breaks von 100 oder mehr Punkten wurden im gesamten Turnier erzielt, 9 davon in der Finalrunde. Stephen Lee gelang im Halbfinale ein Break von 139 Punkten, wofür er die Sonderprämie von 5.000 £ für das höchste Century bekam.

Quellen 

Snookerveranstaltung 2002
2002
Billardturnier in Glasgow